Sperr ist der Familienname folgender Personen:

 Anneken Kari Sperr (* 1974), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Franz Sperr (1878–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten
 Franziska Sperr (* 1949), deutsche Journalistin und Schriftstellerin 
 Hans-Joachim Sperr (1915–1963), deutscher Journalist 
 Juliane (Jane) Sperr, später Jane Seitz (1942–1988), deutsche Filmeditorin 
 Martin Sperr (1944–2002), deutscher Dramatiker
 Monika Sperr (1941–1984), deutsche Schriftstellerin und Journalistin

Sperr ist der Name folgender Orte:
 Sperr (Gemeinde Edt), Ortschaft der Gemeinde Edt bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich